Тіппеліга 1994 — 50-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікінг взяв участь у Кубку УЄФА 1995—1996 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував у лідерах у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

1994
Норвегія